Werner Kaegi bzw. Werner Kägi ist der Name folgender Personen:

* Werner Kaegi (Historiker) (1901–1979), Schweizer Historiker
 Werner Kägi (Rechtswissenschafter) (1909–2005), Schweizer Rechtswissenschafter
 Werner Kaegi (Musiker) (* 1926), Schweizer Musikwissenschaftler und Komponist